Кокус — термин, который может означать:

 Кокус — собрание сторонников или членов политической партии или политического движения, получившее наибольшее распространение в США
 Прем Кокус — персонаж книг А. М. Волкова о Волшебной стране, правитель